Marcel Maas (pianist)
 Marcel Maas (stemacteur)